Der Zürcher Silvesterlauf ist ein Volks- und Strassenlauf, der jährlich Mitte Dezember in der Zürcher Altstadt stattfindet. Ausgerichtet wird er vom Verein Zürcher Silvesterlauf TV Unterstrass und fernblau GmbH. Organisationskomitee-Präsident war bis zu seinem Rücktritt zum 42. Zürcher Silvesterlauf vom 16. Dezember 2018 Bruno Lafranchi. Seit 2019 ist Corsin Caluori OK-Präsident des Zürcher Silvesterlauf. 

Der Lauf ist die größte Veranstaltung des Breitensports in Zürich. Mit insgesamt 24.479 Anmeldungen zum Zürcher Silvesterlauf 2016, 21.556 gestarteten Läuferinnen und Läufern und letztlich 21.449 Finishern ist das Jahr 2016 das Rekordjahr des Rennens. Der Zürcher Silvesterlauf ist nach dem Grand Prix von Bern und der Genfer Course de l’Escalade der drittgrösste Lauf der Schweiz.

Kategorien und Strecke 
Die Teilnehmer können in 23 Kategorien starten, darunter die Kategorien Familien und Kinder, Schulklassen und Sportvereine, Knaben, Mädchen und Sie und Er. 

Bei den Volksläufern reichen die Distanzen von 1,5 km bis zu 8,5 km mit zusätzlich variierenden Rundenanzahlen unter den Klassen. In einer besonderen Kategorien des Zürcher Silvesterlauf startet die weibliche und männliche Laufelite in gesonderten Läufen. Der Lauf startet am Limmatquai und endet in der Fraumünsterstrasse.

Hall of Fame Elite

Finisherzahlen Männer und Frauen Overall

Siehe auch 

 Swiss Runners

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Stadtlauf
Laufveranstaltung in der Schweiz
Silvesterlauf